Сент-Фуа () — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Сент-Фуа () — коммуна во Франции, департамент Вандея
 Сент-Фуа () — коммуна во Франции, департамент Ланды
 Сент-Фуа () — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена
 Сент-Фуа () — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара

См. также 
 Пор-Сент-Фуа-э-Поншап
 Сент-Фуа-де-Монгомри
 Сент-Фуа-де-Перольер
 Сент-Фуа-д’Эгрефёй
 Сент-Фуа-ла-Гранд
 Сент-Фуа-Сийери-Кап-Руж